Эбенфельд — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Эбенфельд — прежнее название села Хлебороб в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Эбенфельд — прежнее название села Глядень-2 в Благовещенском районе Алтайского края.
 Эбенфельд — прежнее название села Ровнополь в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Эбенфельд — прежнее название кутана Каплановка Ботлихского района Дагестана.

Украина 
 Эбенфельд — прежнее название села Ровнополь в Великоновоселковском районе Донецкой области.